Huonkattfågel (Ailuroedus astigmaticus) är en fågel i familjen lövsalsfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Arten förekommer förekommer i bergstrakter på Huonhalvön på nordöstra Nya Guinea. Tidigare betraktades den som en del av Ailuroedus melanotis och vissa gör det fortfarande.

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar

Lövsalsfåglar
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter i Papua Nya Guinea
Endemiska fågelarter på Nya Guinea